Lake Goodwin steht für:

 Lake Goodwin (Ort), Ort im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Lake Goodwin (See), See im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten